Uugarmiut bezeichnet:
 Uugarmiut (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uugarmiut (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland